

Geografia

Francia 
 Le Bois – comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Bois-d'Oingt – ex comune ora frazione di Val-d’Oingt, comune nel dipartimento del Rodano (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Bois-Hellain – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Le Bois-Plage-en-Ré – comune nel dipartimento della Charente Marittima (Nuova Aquitania)
 Le Bois-Robert – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)

Pagine correlate 
Bois (disambigua) – pagina di disambiguazione
Les Bois – comune svizzero nel distretto delle Franches-Montagnes (Canton Giura)